Jettingen, commune française du Haut-Rhin
 Jettingen, commune allemande de l'arrondissement de Böblingen dans le land de Bade-Wurtemberg
 Jettingen-Scheppach, bourg allemand de l'arrondissement de Guntzbourg (Souabe) dans le land de Bavière

Homonymie de toponyme